Grand Prix Holandii 1974 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – ósma runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1974, która odbyła się 23 czerwca 1974, po raz 19. na torze Zandvoort.

21. Grand Prix Holandii, 19. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Bibliografia 
 Grote Prijs van Nederland 1974

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Holandia
1974
1974 w Holandii